

Geografia

Bolívia 

El Alto

Estados Unidos 
Alto (Geórgia)
Alto (Texas)

Itália 
Alto (Piemonte)

Música 

Contralto ou (alto)

Desambiguações de topônimos